Тархов — русская фамилия. Известные носители:

 
 Тархов, Дмитрий Фёдорович (1890—1966) — русский певец, драматический тенор, поэт, переводчик.
 Тархов, Николай Александрович (1871—1930) — русский живописец.
 
 Тархов, Юрий Павлович (род. 1936) — советский хоккеист, советский и казахстанский хоккейный тренер.

См. также 
 Тарховы — русский дворянский род.
 Тархов холм — наивысшая точка Борисоглебской возвышенности и всей Ярославской области.
 Тархов Холм — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Тархово
 Тарховка (значения)